Avellaneda ist der Familienname folgender Personen:

 Alonso Fernández de Avellaneda, spanischer Autor
 Francisco Avellaneda († 1591), Erzbischof von Acerenza und Matera
 Francisco de Avellaneda († 1684), spanischer Schriftsteller
 Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814–1873), kubanisch-spanische Schriftstellerin
 Marco Avellaneda (1813–1841), argentinischer Politiker und Vater Nicolás Avellanedas
 Nicolás Avellaneda (1837–1885), argentinischer Präsident (1874–1880)

Avellaneda ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Partido Avellaneda, eine Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Departamento Avellaneda (Santiago del Estero), eine Verwaltungseinheit in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Departamento Avellaneda (Río Negro), eine Verwaltungseinheit in der Provinz Río Negro, Argentinien
Städte, Gemeinden:
 Avellaneda (Buenos Aires), Hauptstadt des Partidos in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
Orte:
 Parque Avellaneda, ein Stadtteil der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, Argentinien
 Avellaneda (Córdoba), ein Ort im Departamento Ischilín im Norden der Provinz Córdoba, Argentinien
 Avellaneda (Santa Fe), ein Ort im Departamento General Obligado im Nordosten der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Avellaneda (Ávila), Ort in Castilla y León, Spanien
 Avellaneda (Vizcaya), Ort im Baskenland, Spanien
 Avellaneda (La Rioja), verlassener Ort in La Rioja, Spanien
 La Avellaneda, verlassener Ort in der Extremadura, Spanien
sowie:
 Parque Avellaneda (Park), eine Parkanlage in Buenos Aires, Argentinien
 Parque Avellaneda (anderer Park), eine Parkanlage in der Stadt San Miguel de Tucumán, Argentinien